В парному розряді жіночого тенісного турніру US Indoors 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Розмарі Казалс і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Міма Яушовец і Вірджинія Рузічі 6-2, 6-1.

Сіяні пари 

 Маргарет Корт /  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
 Розмарі Казалс /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)

 Керрі Рід /  Грір Стівенс (півфінал)
 Венді Тернбулл /  Валері зігенфусс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

US Indoors